est un mot anglais signifiant « entreprise ». Il peut faire référence à :

Presse 

 Fast Company, magazine d'affaires américain.

Cinéma 

 Fast Company, comédie américaine muette de Lynn Reynolds, sorti en 1918 ;
 , comédie américaine muette de Robert F. McGowan, sorti en 1924 ;
 Fast Company, comédie américaine d'A. Edward Sutherland, sorti en 1929 ;
 Fast Company, film d'Edward Buzzell, sorti en 1938 ;
 , film américain de John Sturges, sorti en 1953 ;
 Fast Company, film canadien de David Cronenberg, sorti en 1979.

Voir aussi